Belgien Rundt 2018 var den 88. udgave af det belgiske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 23. til 27. maj 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og var i kategorien 2.HC. Den samlede vinder af løbet blev Jens Keukeleire fra  for andet år i træk.

Ryttere og hold

Danske ryttere
Magnus Cort kørte for 
Lasse Norman Hansen kørte for 
Casper Pedersen kørte for 
Michael Carbel kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Resultater

Eksterne henvisninger 
 
 

2018
UCI Europe Tour 2018